Masaya (departement), een departement van Nicaragua
Masaya (stad), de hoofdstad van het departement
Masaya (vulkaan), een vulkaan in Zuidwest-Nicaragua
Masaya (bedrijf), Japans bedrijf dat computerspellen uitgeeft